Дже́йсон Кент Бе́йтман (, род. 14 января 1969) — американский актёр кино и телевидения, лауреат премий «Золотой глобус», Гильдии киноактёров США и «Эмми».

Наиболее известен благодаря участию в фильмах «Козырные тузы», «Королевство», «Джуно», «Лавка чудес», «Хэнкок», «Мне бы в небо», «Пол: Секретный материальчик», «Несносные боссы», «Больше, чем друг» и «Хочу как ты» .

Биография 
Джейсон Кент Бейтман родился в городе Рай, расположенном в пригорде Нью-Йорка. Его семья переехала в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, когда ему было четыре, а позднее — в Калифорнию. 
Его отец Кент Бейтман — писатель и режиссёр, мать Виктория Бейтман, была стюардессой. 
Его старшая сестра Жюстин Бейтман — позже известная актриса. Джейсон учился в школе "Пацифик Хиллз", но так и не закончил её.

Актёрская деятельность Джейсона началась в ситкомах 80-х и 90-х годов: «Серебряные ложки», «Ваш ход», «Семья Хоган», но известность к нему пришла в 2003 году, после исполнения роли Майкла Блута в сериале «Задержка развития», за исполнение этой роли он был награждён кинопремией «Золотой глобус».

Личная жизнь 
3 июля 2001 года Джейсон женился на актрисе Аманде Анка, дочери певца Пола Анка. 
26 октября 2006 года у них родилась дочь Францеска Нора; 11 февраля 2012 года родилась вторая дочь, Мэпл Сильви.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Киноактёры США